Дмитрий Григоренко:
 Григоренко, Дмитрий Тимофеевич (1912—???) — машинист врубовой машины, Герой Социалистического Труда.
 Григоренко, Дмитрий Юрьевич (род. 1978) — российский государственный деятель, вице-премьер (с 2020 года).